Gaughren ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Gaughren (1849–1901), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Kimberley in Orange
 Matthew Gaughren (1843–1914), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Kimberley in Orange